Gábor István (1908–1944) újságíró, író
 Gábor István (1928–1994) újságíró
 Gábor István (1944) festőművész

Jegyzetek